L'édition 2017 du tournoi de tennis de Quito se déroule du 6 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Víctor Estrella Burgos remporte l'épreuve du simple, James Cerretani et Philipp Oswald celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, des Espagnols Pablo Carreño-Busta et Íñigo Cervantes, et du Portugais João Sousa. Ils sont respectivement remplacés par Alessandro Giannessi, Rajeev Ram, João Souza et Andrej Martin.

Pendant le tournoi 
Ivo Karlović, tête de série 1 du tournoi, est éliminé dès son entrée en lice par Víctor Estrella Burgos,  joueur mondial et double tenant du titre. Le Dominicain a remporté ce match en 3 sets (6-7, 7-6, 7-6), sans se procurer la moindre balle de break en 36 jeux disputés et en écartant trois balles de match dans le tie-break du dernier set.

Lauréats 
Le double tenant du titre dominicain Víctor Estrella Burgos remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Paolo Lorenzi (6-7, 7-5, 7-6).

En double, James Cerretani et Philipp Oswald décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale sur abandon face à Julio Peralta et Horacio Zeballos (6-3, 2-1). Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Quito
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Quito
2017 en Équateur
Tennis en février 2017